30. Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim odbyły się w dniach 8-9 stycznia 2011 roku na torze Pilica w Tomaszowie Mazowieckim.

Podczas mistrzostw rozegrano wyścigi drużynowe na dystansie 3 okrążeń.

Kobiety 
 DSQ - zdyskwalifikowana, NC - nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ - zdyskwalifikowany, NC - nie zakwalifikował się

Biegi drużynowe

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2011 w polskim sporcie
2011 w sportach zimowych
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
Zawody sportowe w Tomaszowie Mazowieckim